

Aziende 
 Numero1 – Azienda di marketing dello sport

Fumetti 
 Numero Uno – nel mondo immaginario Disney, è il primo decino guadagnato da Paperon de' Paperoni
 Numero Uno – personaggio del fumetto Alan Ford

Letteratura 
 N°1 – personaggio della serie di libri fantasy Artemis Fowl

Musica 
 Numero Uno – casa discografica italiana
 Numero Uno – gruppo musicale italiano
 Numero uno – singolo di Matze Knop
 #1 – album dei Fischerspooner del 2003

Televisione 
 Numero Uno – programma televisivo condotto da Pippo Baudo
 Numero 1 – trasmissione televisiva di Rai 2 dedicata al mondo dei motori
 Numero Uno – personaggio della serie Battlestar Galactica
 Numero Uno – soprannome del personaggio immaginario Una Chin-Riley dell'universo di Star Trek, primo ufficiale dell'astronave Enterprise capitanata da Christopher Pike, interpretata da Majel Barrett e Rebecca Romijn
 Numero Uno - soprannome del personaggio immaginario William T. Riker dell'universo di Star Trek, primo ufficiale dell'astronave Enterprise D ed Enterprise E capitanate da Jean-Luc Picard, interpretato da Jonathan Frakes
 Numero Uno - soprannome del personaggio immaginario Michael Burnham dell'universo di Star Trek, inizialmente primo ufficiale dell'astronave Discovery capitanata da Philippa Georgiou, interpretata da Michelle Yeoh

Pagine correlate 
 1 (disambigua)
 One
 UNO